Тата́рський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України і Росії.

Татарський провулок — провулок у місті Київ.

Татарський провулок — провулок у місті Іжевськ.
 Татарський провулок — провулок у місті Рязань.
 Татарський провулок — провулок у місті Санкт-Петербург.
 Татарський провулок — провулок у місті Твер.

Провулки